Riedesser ist der Nachname folgender Personen:

Patrick Riedesser (* 1975), österreichischer Radrennfahrer
Peter Riedesser (1945–2008), deutscher Psychiater